Джон Шу́стер (; ) — американский кёрлингист. В составе мужской команды США чемпион ; участник зимних Олимпийских игр , ,  и  годов.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : бронза ().
 Зимняя Универсиада: золото (2007).
 : золото (2003, 2005, 2006, 2009, , , , ), серебро (), бронза (, ).
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2004), серебро (2002).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2009, 2015, 2018, 2019.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил Миннесотский университет.

Женат. Жена Сара Шустер (). У них один сын.

Живёт в Дулуте, штат Миннесота, США.

Начал заниматься кёрлингом в 15 лет.

Происходит из семьи, где многие его родственники занимались кёрлингом или принимали участие в деятельности кёрлинг-клуба («Мои папа, мама, сестра, дяди, тёти, кузены и кузины принимали участие в наших турнирах по выходным, где даже вручался приз от семьи Шустеров»). Его отец был кёрлингистом, поэтому когда Джону в подростковом возрасте надоело играть в баскетбол и он решил поискать себе какой-то другой вид спорта на зимний период, он как-то пришёл на Вечер Юниоров в кёрлинг-клуб и «эта игра навсегда поймала меня».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 Профиль на сайте NBC Olympics 
 Team John Shuster — Grand Slam of Curling
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Миннесотского университета
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года